Robaczewski, Robaczewska:
 Barbara Robaczewska
 Eugeniusz Robaczewski
 Marek Robaczewski
 Wanda Elbińska-Robaczewska